Вир — природне явище.
 Вир — галактика у сузір'ї Гончі Пси.
 «Вир» — роман Григорія Тютюнника.

Кінематограф 

 «Вир» — радянський художній фільм 1927 року.
 «Вир» — радянський художній фільм режисера Сергія Клименка за романом Григора Тютюнника (старшого), що вийшов у прокат у СРСР у 1983 році
 «Вир» — сербський фільм режисера Боян Вук Косовчевича, що вийшов у прокат у Сербії у 2012 році.

Топоніми 

 Вир — поселення в общині Домжале, Осреднєсловенський регіон.

 Вир — річка в Чернігівській обл., ліва притока Сожу.
 Вир — річка в Сумській обл., ліва притока Сейму.
 Вир — водоспад у Черкаській обл..
 Вир — село, Чернігівська область, Ріпкинський район.
 Вир — давнє місто на лівому березі р. Вир, Сумська область.

 Вир () — острів у центральній частині Адріатичного моря.
 Вир — селище на острові Вир.

Див. також 
 Вір

Літописні топоніми Південної Русі